Поличка може бити:

 Поличка (Свитави), град у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Поличка (Косовска Каменица), насеље у општини Косовска Каменица, КиМ, Република Србија